Geilsdorf steht für:

 Geilsdorf (Stadtilm), einen Ortsteil der Stadt Stadtilm, Ilm-Kreis, Thüringen
 Geilsdorf (Weischlitz), einen Ortsteil der Gemeinde Weischlitz, Vogtlandkreis, Sachsen
 Geilsdorf (Adelsgeschlecht), ein vogtländisches und fränkisches Adelsgeschlecht 

Geilsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Monika Geilsdorf (* 1949), deutsche Malerin
 Paul Geilsdorf (1890–1976), deutscher evangelischer Kirchenmusiker und Kirchenliedkomponist